Pico:
 Pico (Pine composer) — текстовый редактор для Unix и Unix-подобных операционных систем.
 PIKO Spielwaren GmbH (ПИКО Шпильварен) — немецкая фирма-производитель моделей и аксессуаров для железнодорожного моделизма.
 Pico-ITX — форм-фактор системных плат для PC.
 Sega Pico — обучающая игровая приставка от компании Sega.
pico (рус. Пико) Персонаж талисман newgrounts